Джессіка Мур і Варатчая Вонгтінчай були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі разом. Мур грала в парі з Прартханою Томбаре, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ірина-Камелія Бегу і Ралука Олару. Вонгтінчай грала в парі з Альоною Фоміною, але в першому колі їх перемогли Жаклін Крістіан і Крістіна Діну.

Бегу і Олару потім вибороли титул, перемігши у фіналі Елісе Мертенс і Демі Схюрс з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

BRD Bucharest Open, парний розряд
2017